Вежбинек () — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Конинский повят, Великопольское воеводство. Население — 7645 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Бабяк
 Гмина Пётркув-Куявски
 Гмина Скульск
 Гмина Сомпольно
 Гмина Слесин
 Гмина Топулька

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства